Les Championnats d'Europe de judo par équipes mixtes 2023, cinquième édition des Championnats d'Europe par équipes de judo mixtes auront lieu le  à l'Arena de Krynica-Zdroj, en Pologne. Ces championnats ont lieu dans le cadre des Jeux européens.

Les Championnats d'Europe de judo 2023 ont lieu eux à Montpellier, en France, du 3 au 5 novembre 2023.

Podiums

Résultats

Tour principal

Phase de repêchage

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe par équipes de judo
 Union européenne de judo

Liens externes 
 

2023
Judo
Sport en Pologne en 2023
Judo en 2023
Championnat d'Europe en Pologne
Compétition de judo en France
Épreuve aux Jeux européens de 2023